«Казнены на рассвете…» — советский чёрно-белый историко-биографический фильм 1964 года, посвящённый судьбе старшего брата Ленина — молодого революционера Александра Ильича Ульянова и его товарищей.

История создания 
В 1967 году в СССР готовились отметить полувековой юбилей Великой Октябрьской революции, поэтому к середине 1960-х возникает повышенный интерес к историческим событиям, так или иначе связанным с темой «революционного воспитания народа». Сценарий фильма об Александре Ульянове, наряду с такими картинами как: «Год как жизнь», «Софья Перовская», «Шестое июля» и других, отражал потребность общества в историко-биографических картинах о событиях предреволюционных и революционных лет.

Режиссёром выступил Евгений Андриканис, до того принимавший участие в создании нескольких историко-революционных картин в качестве оператора и снявший единственный художественный фильм «Северная повесть» 1960-го года. Андриканис проделал огромную подготовительную работу над сценарием новой картины, первоначально представленным ему в несколько схематичном и недоработанном виде; ознакомился с архивными документами, протоколами допросов, судебного разбирательства, с административными записками и характеристиками осуждённых. Многие сцены были сняты в тех же местах, где происходили события: в актовом зале университета, в Петропавловской
крепости, в Шлиссельбурге.

Во время съёмок финальной сцены фильма — сцены казни — режиссёр совместно с главными актёрами читали и анализировали произведение Леонида Андреева «Рассказ о семи повешенных», чтобы, как говорил Андриканис, «понять психологию людей, осуждённых на смерть за убеждения». Тогда же родился окончательный вариант названия фильма — «Казнены на рассвете».

Биографами отмечается, что творческий интерес Евгения Андриканиса к революционной тематике подогревался интересом к судьбе своего дяди — известного революционера Николая Павловича Шмита, погибшего во время революционных событий 1907 года. Влияние этой семейной трагедии на тематику творчества режиссёра усматривается во многих его фильмах.

Сюжет 
Фильм начинается с ареста группы молодых революционеров, членов террористической фракции «Народной воли» — Александра Ульянова и его товарищей, готовивших покушение на императора Александра III. Сюжет, в целом соответствуя исторической канве событий, повествует о заключительном периоде жизни Александра Ульянова и демонстрирует сцены суда над революционерами, прощания Александра с матерью, психологических переживаний героя и, наконец, казни.

Примечательно, что в фильме нет самого Ленина, которому на тот момент, в 1887 году, было семнадцать лет; однако в финальной заставке фильма содержится неполная цитата Владимира Ильича из «Доклада о Революции 1905 года»: «Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа».

В ролях 
 Вадим Ганшин — Александр Ульянов
 Г. Федюшенко — Шевырёв
 Борис Голдаев — Осипанов
 Константин Худяков — Андреюшкин
 Анатолий Семёнов — Генералов
 Владимир Честноков — Менделеев
 Виктор Речман — Канчер
 Владимир Лебедев — ректор университета
 Валентин Грачёв — Новорусский
 Елизавета Солодова — Мария Александровна Ульянова
 Татьяна Конюхова — Анна Ильинична Ульянова
 Валентина Беляева — Мария Алексеевна Ананьина
 Андрей Файт — генерал
 Евгений Тетерин — первый сенатор
 Светлана Швайко — Таня
 Пётр Соболевский — генерал Грессер
 Валерий Головненков — Иван Сергеевич, рабочий
 Сергей Курилов — прокурор
 Яков Беленький — Фёдоров, генерал-майор
 Любовь Малиновская — прохожая
 Дмитрий Орловский — рабочий, член кружка (нет в титрах)
 Юрий Серебряков — Пётр Ильич Чайковский

Отзывы 
За восемь месяцев картину в СССР посмотрело более 15 млн зрителей.

По результатам социологического исследования, проведенного в 1965 году сотрудниками сектора социологии Уральского отделения Академии наук СССР В. Волковым и профессором Л. Н. Коганом, фильм «Казнёны на рассвете» оказался наиболее высоко оценённым зрителями, наряду с такими картинами, как «Председатель», «Отец солдата», «Нюрнбергский процесс» и «Жили-были старик со старухой».

На студию «Мосфильм» приходили десятки писем с отзывами; в том числе от лётчиков-космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова:
«С глубоким волнением смотрели картину о старшем брате В. И. Ленина — Александре Ульянове „Казнёны на рассвете“. Очень рады, что творческий коллектив „Мосфильма“ создал такой незабываемый волнующий фильм. Особенно мы были тронуты сценами суда, прощания матери с Александром и, наконец, сценой казни».

Ссылки 
 Евгений Андриканис . — М.: Искусство, 1981. (Мастера советского театра и кино).
 Казнёны на рассвете на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 

Телефильмы СССР 1964 года
Телефильмы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы-биографии СССР
Телефильмы на русском языке
Чёрно-белые телефильмы СССР
Фильмы о революционерах
Фильмы о Российской империи
Смертная казнь в фильмах
Фильмы Евгения Андриканиса